Pristigenys är ett släkte av fiskar. Pristigenys ingår i familjen Priacanthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Pristigenys